Fort Lijdzaamheid was de naam van twee Nederlandse koloniale forten:
Fort Lijdzaamheid (Ghana)
Fort Lijdzaamheid (Mozambique)